Frutiger bezeichnet:
 Frutiger, eine Schriftart
 Frutiger AG, ein Schweizer Baukonzern

 Frutiger Company AG, ein Schweizer Maschinenbauunternehmen

Frutiger ist der Familienname folgender Personen:
 Adrian Frutiger (1928–2015), Schweizer Schriftgestalter
 Adrian Frutiger (Komponist) (* 1971), Schweizer Filmkomponist
 Johannes Frutiger (1836–1899), Schweizer Kaufmann und Bankier in Jerusalem
 Martin Frutiger (* 1977), Schweizer Oboist und Englischhornist

Siehe auch:
 Roger Frugardi